Сезон 1964/65 — 55-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 54-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Штатслига.

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 1964/65
Чемпионат Австрии 1964/65 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1964/65 на сайте AustriaSoccer.at

1964/1965
Аустрия Вена